Jewgienija Miedwiediewa-Arbuzowa – rosyjska biegaczka narciarska (ur. 1976 r.)
 Jewgienija Miedwiediewa –  rosyjska łyżwiarka figurowa (ur. 1999 r.)